Little River puede referirse a los siguientes lugares:
Condado de Little River (Arkansas)
Municipio de Little River, varios 
Little River (Carolina del Sur)
Little River (California)
Little River (Kansas)
Little River (Wisconsin)
West Little River, Florida.
Little River-Academy, Texas.